Четатеа има више значења:

 Четатеа (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Четатеа (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Четатеа (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Четатеа (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији